Schildburg steht für:

 Schildburg, ehemalige Burg westlich der Stadt Lügde im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, siehe Burg Schildberg (Lügde)
 Schildburg, eine Infanterie-Verteidigungsformation, siehe Schildwall